Sagaras - um grupo étnico da Tanzânia
Sagara (Egito) - uma região histórica no Egito, 25 quilômetros ao sul do Cairo.
Sanosuke Sagara
Sousuke Sagara

Desambiguação

ja:相良
ru:Сагара (значения)